Илима-Лей Макфарлейн (; род. 2 апреля 1990 года, Гонолулу) — американский боец смешанных единоборств. Чемпионка Bellator MMA в наилегчайшем весе (2017—2020).

Биография 
Родилась 2 апреля 1990 года в Гонолулу. В 2009 году окончила среднюю школу Пунахоу. В 2013 году получила степень бакалавра в университете Сан-Диего. Тренировалась в академии единоборств Сан-Диего.

В 2014 году начала карьеру в ММА, проведя 5 любительских боёв — 4 боя в Xplode Fight Series и 1 бой в Archangel Worldwide MMA, каждый из которых закончился её победой.

В августе 2015 года дебютировала в Bellator, где победила Марию Риос раздельным решением судей.

3 ноября 2017 года стала чемпионкой Bellator в наилегчайшем весе. В 2018—2019 годах провела 4 успешных защиты титула.

10 февраля 2020 года было объявлено, что Макфарлейн подписала с Bellator пятилетний контракт.

10 декабря 2020 года проиграла Джулиане Веласкес в рамках Bellator 254 и лишилась чемпионского пояса.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
| Победа
| align=center|12-2
|  Бруна Эллен
| Решение
| Bellator 284
| 
| align=center|5
| align=center|5:00
|  Су-Фолс, США
|
|-
| Поражение
| align=center|11-2
|  Жустин Киш
| Решение
| Bellator 279
| 
| align=center|5
| align=center|5:00
|  Гонолулу, США
|
|-
| Поражение
| align=center|11-1
|  Жулиана Веласкес
| Решение
| Bellator 254
| 
| align=center|5
| align=center|5:00
|  Анкасвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center|11-0
|  Кейт Джексон
| Решение
| Bellator 236
| 
| align=center|5
| align=center|5:00
|  Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
|  Вета Артеага
| Тех. нокаут
| Bellator 220
| 
| align=center|3
| align=center|1:50
|  Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
|  Валери Летурно
| Сдача
| Bellator 213
| 
| align=center|3
| align=center|3:19
|  Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
|  Алехандра Лара
| Сдача
| Bellator 201
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:55
|  Темекьюла, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
|  Эмили Дюкот
| Сдача
| Bellator 186
| 
| align=center| 5
| align=center| 3:42
|  Юниверсити-Парк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
|  Джессика Миддлтон
| Сдача
| Bellator 178
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
|  Анкасвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
|  Эмили Дюкот
| Решение
| Bellator 167
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
|  Такервилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
|  Ребекка Рут
| Сдача
| Bellator 157
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
|  Сент-Луис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
|  Эмбер Тэкетт
| Сдача
| Bellator 148
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:09
|  Фресно, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
|  Мария Риос
| Решение
| Bellator 141
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
|  Темекьюла, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
|  Кэти Кастро
| Нокаут
| Xplode Fight Series — Hurricane
| 
| align=center|1
| align=center|0:10
|  Вэлли-Сентер, США
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Bellator
Выпускники Школы Пунахоу
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Диего